Mattersberger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Mattersberger (* 1961), österreichischer Koch
 Elisabeth Mattersberger (* 1965), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Joseph Mattersberger (1752–1825), österreichischer Bildhauer